Karen Chen (ur. 16 sierpnia 1999 w Fremont) – amerykańska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Wicemistrzyni olimpijska z Pekinu (2022, drużynowo) i uczestniczka igrzysk olimpijskich w Pjongczangu (2018), uczestniczka mistrzostw świata i czterech kontynentów, medalistka zawodów z cyklu Challenger Series, mistrzyni Stanów Zjednoczonych (2017).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni we Fremont (Kalifornia)
Urodzeni w 1999